Солнечный удар (; гелиоз) — болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие интенсивного или продолжительного воздействия солнечного света на поверхность головы.

Симптомы 
Солнечный удар сопровождается головной болью, слабостью, рвотой, повышением температуры тела (иногда выше 40 °С), нарушениями пульса, судорогами и другими симптомами. В тяжелых случаях — комой и даже смертью (так, в частности, солнечный удар стал побудительной причиной смерти генерала Глиноецкого). Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности окружающей среды.

Патогенез 
Под продолжительным воздействием интенсивных инфракрасных лучей солнца нагревается кожа. Вследствие рефлекторного импульса с кожных рецепторов на кору мозга, передающегося обратно к сосудистой системе, гиперемируются кожные сосуды. Расширение последних сопровождается экссудацией и эмиграцией лейкоцитов в тканевые пространства кожи и подкожной клетчатки. Одновременно ультрафиолетовые лучи своим фотохимическим эффектом вызывают изменения тканевого белка, распад лейкоцитов и молодого эпителия кожи. В результате поступления в организм продуктов распада начинается повышение теплопродукции, которое не может быть устранено рефлекторным усилением теплоотдачи в силу высокой температуры окружающего воздуха.

Первая помощь 
Пострадавшего необходимо перенести в тень, сделать холодный компресс, использовать влажные обёртывания и т. п. В тяжелых случаях — искусственное дыхание.

Солнечный удар может проявиться на следующий день спустя 6–10 часов.

 Необходимо зайти в дом, снять лишнюю одежду.
 Исключить физическую активность и пить больше воды.
 Обернуть тело прохладным влажным полотенцем. Можно обмахивать пострадавшего человека веером, протирать прохладной, но не ледяной водой.
 При первых признаках потери сознания рекомендуется вдохнуть пары 10-процентного раствора аммиака (нашатырного спирта), лечь на бок.
 При ухудшении симптомов (тошнота и головокружение), следует вызвать скорую помощь. 
 Если вы перевозите в больницу человека, пострадавшего от солнечного удара, в дороге он должен лежать.

Профилактика 
Во избежание солнечных ударов в жаркую солнечную погоду рекомендуется носить лёгкие головные уборы из светлого материала, сильнее отражающего солнечный свет, и такую же одежду, не мешающую испарению. Будет полезным уменьшить нагрузки и делать более частые перерывы во время работы и при передвижениях под солнечными лучами. Важно избегать переполнения желудка и употребления алкоголя; предупредительной мерой является обильное введение жидкости. Избегать пребывание на солнце с 11 до 15-16 часов.

Специалисты NIOSH разработали рекомендации по сбережению здоровья работников, подвергающихся воздействию нагревающего микроклимата.

Солнечный удар у животных 
Солнечный удар возникает при длительном пребывании животных под солнцем, при перегонах по открытой местности. Поражению способствуют переутомление, слабость сердца. В начале болезни появляются признаки утомления. В выраженных и тяжёлых случаях болезни появляются признаки, характерные для гиперемии мозга и его оболочек. Животное возбуждено, возникают приступы буйства, стремление двигаться вперёд, фибриллярные подергивания мышц, статическая и динамическая атаксия. Вскоре наступает коматозное состояние, животное падает и лежит без движения или совершает плавательные движения конечностями.

Лечение: животное без промедления помещают в тень деревьев или навеса и освобождают от работы, как только появляются признаки заболевания. К голове и области сердца прикладывают холодные компрессы (лёд). При наличии отечных хрипов в лёгких прибегают к кровопусканию, вливанию в прямую кишку тёплой воды. При возбуждении животных назначают морфин, хлоралгидрат, бромистые препараты.

См. также 
 Тепловой удар
 Солнечный ожог

Примечания

Литература

Ссылки 
 [infomednet.ru/zoz/7-zozh/182-teplovoj-i-solnechnyj-udar-simptomy-lechenie-profilaktika.html/ Тепловой и солнечный удар: симптомы, лечение, профилактика]

Синдромы по алфавиту
Травмы
Солнце
Солнечный загар